Placcius ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Placcius (1605–1656), deutscher Mediziner
 Vincent Placcius (1642–1699), deutscher Jurist, Bibliothekar, Pädagoge, Philosoph und Schriftsteller